Ахучитлан дел Прогресо има више значења:

 Општина Ахучитлан дел Прогресо (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Ахучитлан дел Прогресо (Ахучитлан дел Прогресо, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику